Bois bandé est le nom vernaculaire donné à plusieurs espèces végétales en raison de leurs propriétés aphrodisiaques supposées.

Les espèces les plus couramment utilisées incluent:

 Richeria grandis: cette plante est originaire de Guyane française et de la région Amérique du Nord. Les feuilles, les tiges et les racines sont utilisées pour préparer des décoctions ou des teintures qui sont utilisées pour traiter diverses affections, notamment les troubles de l'érection, l'infertilité et les problèmes de prostate.

 Ptychopetalum olacoides: cet arbre tropical pousse principalement en Amérique du Sud. Les écorces et les racines sont utilisées pour préparer des décoctions ou des teintures qui sont utilisées pour traiter diverses affections, notamment les troubles de l'érection, l'infertilité et les problèmes de prostate.

 Parinari campestris: cette plante est originaire d'Afrique de l'Ouest. Les feuilles, les tiges et les racines sont utilisées pour préparer des décoctions ou des teintures qui sont utilisées pour traiter diverses affections, notamment les troubles de l'érection, l'infertilité et les problèmes de prostate.

 Roupala montana: cette plante est originaire d'Amérique du Sud. Les feuilles, les tiges et les racines sont utilisées pour préparer des décoctions ou des teintures qui sont utilisées pour traiter diverses affections, notamment les troubles de l'érection, l'infertilité et les problèmes de prostate.

Il est important de noter que les études scientifiques sur les propriétés médicinales de ces différentes espèces de bois bandé sont encore limitées, et il n'y a pas de recherche comparative entre elles. Il est donc difficile de dire avec certitude quelle espèce est la plus efficace. Il est également important de noter que les produits à base de bois bandé ne sont pas encore homologués ni réglementés par les autorités sanitaires, il est donc important de consulter un professionnel de la santé avant de prendre tout supplément de bois bandé.

Nourriture et sexualité
Médecine non conventionnelle